È stata la prima edizione del torneo.

In finale Andrea Petković ha sconfitto Mayar Sherif con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Alizé Cornet (primo turno)
  Andrea Petković (campionessa)
  Ana Bogdan (secondo turno)
  Martina Trevisan (primo turno)

  Elena-Gabriela Ruse (primo turno)
  Kaja Juvan (secondo turno)
  Viktorija Tomova (primo turno)
  Kristína Kučová (quarti di finale)

Wildcard 

  Alex Eala (secondo turno)
  Elena-Gabriela Ruse (primo turno)

  Briana Szabo (primo turno) 
  Evelyne Tiron (primo turno)

Qualificate 

  Alexandra Dulgheru (primo turno, ritirata)
  Jana Fett (primo turno)
  Aleksandra Krunić (semifinale)

  Seone Mendez (quarti di finale) 
  Paula Ormaechea (primo turno) 
  Panna Udvardy (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Winners Open 2021